Țărmure se poate referi la:
 :
 Țărmure (), Arad
 Biserica de lemn din Țărmure, comuna Hălmagiu, județul Arad
 Țărmure (), Sălaj

Țermure 
 Ana Mirela Țermure (* 1975, Căianu Mic) (en)

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania